Afschakelplan (elektriciteit), een plan om bij stroomschaarste een deel van het stroomnet uit te schakelen 
 Waterafschakelplan, een plan om, in België, bij extreme waterschaarste een deel van het waterleidingnet af te schakelen (in Nederland verlopen noodmaatregelen bij waterschaarste volgens een “verdringingsreeks”)